Ла Каса Вијеха има више значења:

 Ла Каса Вијеха (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Каса Вијеха (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику